La Collada de la Barra és una collada situada a 342,9 m alt a la carena que separa els termes comunals de Morellàs i les Illes a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord i del Voló, a la del Rosselló.

És és a l'extrem nord-est del terme de Morellàs i les Illes, a l'antic terme de Sant Martí de Fenollar, i a l'extrem sud-oriental del del Voló. Queda a prop i al nord-oest del Puig de l'Estella.

Bibliografia

Referències 

Colls de Morellàs i les Illes
Colls del Rosselló
Geografia del Voló